Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2000 – zawody w skokach narciarskich, rozegrane 27 stycznia w słowackim Szczyrbskim Jeziorze, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2000.

W ramach mistrzostw rozegrano jedną konkurencje – drużynowe zawody mężczyzn na skoczni MS 1970 B. Konkurs indywidualny został odwołany

Przebieg zawodów 
Konkurs drużynowy rozegrano 27 stycznia. Wzięło w nim udział 12 reprezentacji narodowych. W zawodach zwyciężyła reprezentacja Austrii. Zawody indywidualne zostały odwołane.

Wyniki

Konkurs drużynowy (27.01.2000)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2000
2000 w sportach zimowych